Малайзиън Оупън 2011 е 2-рото издание на Малайзиън Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Куала Лумпур, Малайзия от 28 февруари до 6 март. Алиса Клейбанова защитава титлата си, но отстъпва на Михаела Крайчек на осминафиналите. Йелена Докич завоюва първия си трофей след Бирмингам 2002, надигравайки на финала Шафаржова. При двойките победителки от Малайзиън Оупън 2010 са Юн-Джан Чан и Цзе Джън, но двете не се включват в схемата. Участващите с уайлд кард Динара Сафина и Галина Воскобоева печелят състезанието след 7 – 5, 2 – 6, [10 – 5] над Лерчеевакарн / Мур.

Поставени тенисистки 
  Франческа Скиавоне (1 кръг)'''
  Марион Бартоли (четвъртфинал)  Алиса Клейбанова (осминафинал)  Ярмила Грот (полуфинал)  Луцие Шафаржова (финал)'''
  Аюми Морита (четвъртфинал)
  Кимико Дате Крум (1 кръг)
  Бояна Йовановски (четвъртфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Михаела Крайчек /  Татяна Малек (осминафинал)
  Алберта Брианти /  Шуай Джан (четвъртфинал)
  Ярмила Грот /  Луцие Шафаржова (осминафинал)
  Мария Елена Камерин /  Даря Кустова (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл 
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Малайзиън Оупън